Лите́йный о́круг — муниципальный округ № 79 в составе Центрального района Санкт-Петербурга.

Округ получил своё название от Литейной части — исторического района, образовавшегося вдоль одной из центральных магистралей Санкт-Петербурга — Литейного проспекта.

Население

См. также 
 Литейный мост

Примечания 

Муниципальные образования Санкт-Петербурга
Центральный район (Санкт-Петербург)